Königsblau steht für:
 Königsblau, ein rotstichiger Blauton
 Königsblau (auch: Die Königsblauen), Bezeichnung für die Fußballmannschaft von FC Schalke 04 nach deren Vereinsfarbe